Barry County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Barry County (Michigan)
Barry County (Missouri)